Nora Holden Walker (ur. w listopadzie 1946) to fikcyjna postać z telewizyjnego serialu Bracia i siostry. Odtwórczynią tej roli jest Sally Field, która zdobyła zań statuetkę Emmy w 2007 roku jako najlepsza aktorka w serialu dramatycznym.

Krótka historia bohaterki 
Jest głową rodziny. Ma piątkę dzieci: Sarę, Kitty, Tommy'ego, Kevina, i Justina (01x01), oraz brata Saula (01x01). Jej stosunki z matką Idą (01x13) są trudne. Rolę babci pełni dla czworga swoich wnucząt. Dzieci Sarah: Paige i Coopera, oraz Williama (zmarły) i Elizabeth, bliźniaków Toma.

Sezon 1 
W pierwszym odcinku mąż Nory, William Walker, umiera na zawał serca. Później dowiaduje się ona o jego wieloletnim romansie i nieślubnym dziecku. Nora uczy się zaakceptować dziewczynę. W tym czasie mierzy się również z radościami i problemami piątki swoich dzieci, którzy dowiedzieli się o przyszywanej siostrze.

Walker, Nora